Mannerheim je příjmení, které náleží mimo jiné těmto osobnostem:

 finsko-švédskému šlechtickému rodu Mannerheimů
 Carl Erik Mannerheim (1759–1837), finský diplomat a politik
 Carl Gustaf Mannerheim (1797–1854), finský šlechtic a entomolog
 Carl Gustaf Emil Mannerheim (1867–1951), finský politik, diplomat a vojevůdce
 Sophie Mannerheim (1863–1928), významná osobnost finského zdravotnictví